Сте́фани А́нна О́нор Са́нчес (; род. ) — американская актриса.

Биография 
Стефани родилась в 1984 году в Батон-Руж, штат Луизиана, там же и выросла. В 2003 году окончила академию Святого Иосифа в Батон-Руж, а в 2007 году — университет штата Луизиана со степенью бакалавра в области драматического искусства. Первый её дебют в кино состоялся в 2005 году в небольшой роли в фильме «Смертоносная стая».

Личная жизнь 
13 декабря 2009 года Стефани вышла замуж за Эрика Санчеса, и у пары четверо детей. Также у актрисы есть четыре сестры: Анна, Кэти, Бриттани и Мэри.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Актрисы телевидения США